Aixa (eina): eina per a treballar la fusta
 Aixa (Marina Alta): població de Marina Alta
 Àïxa bint Abd-al-Aziz filla de Egilona i esposa de Fortun ibn Qassi
 Àïxa bint Abi-Bakr: esposa de Mahoma
 Aixa (zoroastrisme): concepte del zoroastrisme
 Aixà: ciutat de Rússia